A480  peut faire référence à :
  , reliant Aßlar à Staufenberg ;
  Autoroute française A480, rocade ouest de Grenoble.